

Sigle 
 Lynds Dark Catalogue
 Low Dose of Naltrexone – basso dosaggio di Naltrexone

Codici 
 LDN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lamidanda (Nepal)
 ldn – codice ISO 639-3 della lingua láadan

Musica
 LDN – singolo di Lily Allen del 2006